Schotte är ett efternamn som burits av bland andra:

 Axel Schotte (1860–1923), svensk ämbetsman
 Briek Schotte (1919–2004), belgisk cyklist
 Gunnar V. Schotte (1874–1925), svensk forstman
 Gustaf Victor Schotte (1823–1888), svensk skolman
 Gösta Schotte (1897–1981), svensk industriman
 Herman Hansson Schotte (1600-talet), svensk stenbildhuggare
 Jacob Schotte (1686–1750), svensk guldsmed
 Lennart Schotte (1926–2005), svensk industri- och ämbetsman
 Maria Schotte (1778–1844), svensk konstnär
 Siri Schotte (1867–1951), svensk konstnär
 Sophie Schotte (1802–1867), svensk textilkonstnär

Svenska efternamn